Харука Татимото (род. 3 августа 1990) — японская дзюдоистка, чемпион летних Олимпийских игр 2016 года в весовой категории до 70 кг.

Биография 
Родилась 3 августа 1990 года. На первых для неё летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне заняла 7-е место, а на Олимпийских играх 2016 года сумела завоевать золото в средней весовой категории.

Примечания

Ссылки 
 
 

Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Японии по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года